Інджон () — храмове ім'я корейських правителів. Відомі носії:
 Інджон — ван Корьо
 Інджон — ван Чосону